Atletik under sommer-OL 2012 fandt sted på Olympisk Stadion i London. Konkurrencerne fandt sted mellem 3. og 13. august 2012. Konkurrenceprogrammet var identisk med Sommer-OL 2008.



Program

Resultater

Discipliner

Herrer

Damer

Referencer 

 
Atletik i 2012